Підгаєцька сільська рада — Рівненська область, Млинівський район
 Підгаєцька сільська рада — Тернопільська область, Шумський район